
Улица Кру́стабазницас () — улица в Видземском предместье города Риги, в микрорайонах Тейка и Чиекуркалнс. Начинается от Бривибас гатве, пересекает железнодорожную линию Рига — Лугажи и заканчивается перекрёстком с улицей Вискалю.

Общая длина улицы Крустабазницас составляет . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие и 2 полосы движения. Общественный транспорт по улице не курсирует, но на Бривибас гатве, улице Ропажу и улице Эзермалас есть остановки «Krustabaznīcas iela». Переезд через железнодорожную линию оборудован автоматическим шлагбаумом.

История 
Улица Крустабазницас впервые упоминается в 1914 году под названием Гусарская улица (), поскольку здесь располагались казармы 16-го гусарского Иркутского Его Императорского Высочества великого князя Николая Николаевича полка (1913, архитектор Рейнгольд Шмелинг) — ныне дом № 11, сохранилось 15 корпусов из 27. Своё нынешнее название, в честь расположенной здесь церкви Святого Креста, получила в 1936 году. В 1940—1942 и 1944—1992 годах улица носила название Накотнес (Nākotnes iela, ).

Прилегающие улицы 
Улица Крустабазницас пересекается со следующими улицами:

 Бривибас гатве
 Улица Ропажу
 Улица Берзпилс
 Чиекуркална 2-я линия
 Улица Вискалю

Примечания 

Улицы Тейки
Улицы Чиекуркалнса